Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mikhail Filima e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Uros Vico e Lovro Zovko 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Uros Vico /  Lovro Zovko (finale)
 Adam Chadaj /  Johan Landsberg (semifinali)

 Alexander Peya /  Lars Übel (semifinali)
 Florin Mergea /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2005